Le terme de plein peut correspondre à :
 Plein, village d'Allemagne ;
 Plein, composant d’une lettre écrite à la main, ou d'un caractère typographique, partie la plus épaisse, s’opposant au délié.
 Le Plein, village de France.

Patronyme 

 Philipp Plein (1978-), styliste allemand
 Jacques Plein (1987-), footballeur luxembourgeois
 Urmie Plein (1966-), actrice néerlandaise